Das Herreneinzel der Australian Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Pete Sampras. Das Finale bestritten Petr Korda und Marcelo Ríos, welches Korda in drei Sätzen gewann. Dies war der einzige Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1998